Золотилово — название населённых пунктов в России:

 Золотилово — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Золотилово — село в Вичугском районе Ивановской области.
 Золотилово — деревня в Можайском районе Московской области.
 Золотилово — деревня в Сергиево-Посадском районе Московской области.
 Золотилово — деревня в Зубцовском районе Тверской области, Вазузское сельское поселение.
 Золотилово — деревня в Зубцовском районе Тверской области, Погорельское сельское поселение.
 Золотилово — деревня в Кашинском районе Тверской области.
 Золотилово — деревня в Кимрском районе Тверской области.
 Золотилово — деревня в Торопецком районе Тверской области.